Bluffton kan syfta på:

 Bluffton, Indiana
 Bluffton, Minnesota